Maria Elisabet av Österrike kan syfta på bland andra: 

* Maria Elisabet av Österrike (1680–1741), dotter till kejsar Leopold I
 Maria Elisabet av Österrike (1743–1808), dotter till Maria Teresia och kejsar Frans I